Контула — многозначное понятие.
 Топоним
 Контула — микрорайон в городском районе Меллункюля в восточном Хельсинки.
 Контула — одна из семнадцати действующих станций Хельсинкского метрополитена.
Фамилия
 Контула, Анна (род. 1977) — финский политик и социолог.
 Контула, Мартта (1908—2006) — финская актриса театра и кино, композитор, оперная певица, музыкальный педагог.